Die A Grupa Saison 2007/08 war die 84. Saison der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison startete am 9. August 2007 und endete am 17. Mai 2008. Titelverteidiger war Lewski Sofia, Meister in der Saison 2007/08 wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die letzten drei Mannschaften direkt in die B Grupa ab.

Mannschaften 

  Lewski Sofia
  Litex Lowetsch
  ZSKA Sofia
  Slawia Sofia
  Spartak Warna
  Tscherno More Warna
  Lokomotive Sofia
  Widima-Rakowski Sewliewo
  Marek Dupniza
  FC Tschernomorez Burgas
  Botew Plowdiw
  Pirin Blagoewgrad
  Lokomotive Plowdiw
  Belasiza Petritsch
  Wichren Sandanski
  Beroe Stara Sagora

Aufsteiger 
 Meister der B Grupa West: Pirin Blagoewgrad
 Meister der B Grupa Ost: FC Tschernomorez Burgas
 Relegation: Widima-Rakowski Sewliewo

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Bulgarien 2007/08 A Grupa bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08